Orectoscelis är ett släkte av skalbaggar. Orectoscelis ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Orectoscelis